Palads Teatret har flere betydninger:

 Palads Teatret (København)
 Metropol Aarhus – oprindeligt Palads Teatret